Лафт может означать:
  — поселение на острове Кешм в Иране.
 Лафт, Лорна (род. 1952) — американская актриса, писательница и певица.